Louky mají více významů:

 množné číslo od slova louka

lidská sídla
 Louky (Lipov) – část obce Lipov
 Louky (Karviná) – část okresního města Karviná
 Louky (Zlín) – část krajského města Zlín

Související články 
 Louka (rozcestník)
 Luka
 Loučky
 Lučiny
 :Kategorie:Louky
 Seznam článků s názvem začínajícím na „Louky“
 Seznam článků s názvem obsahujícím „Louky“